Begonia ist:

 der wissenschaftliche Name der Pflanzengattung der Begonien
 ein im Jahr 1920 von Karl Wilhelm Reinmuth entdeckter Asteroid, siehe (943) Begonia

Siehe auch:
 Begoña